Agustín Velotti conquistou o título vencendo Blaž Rola na final por 6-3, 6-4.

Cabeças-de-Chave

 Thiemo de Bakker (Segunda Rodada)
 João Souza (Primeira Rodada)
 Diego Schwartzman (Segunda Rodada)
 Alejandro González (Segunda Rodada)

<li>  Paul Capdeville (Primeira Rodada)
<li>  Guido Andreozzi (Segunda Rodada)
<li>  André Ghem (Primeira Rodada)
<li>  Guilherme Clezar (Quarterfinals)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Referências
 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil